Isert steht für:

 die Ortsgemeinde Isert in Rheinland-Pfalz

Isert ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Erdmann Isert (1756–1789), deutscher Botaniker und Zoologe